Klävemann oder Klaevemann steht für:
 Klävemann-Stiftung Oldenburg

Personen:
 Carl Klävemann (Carl Hermann Klaevemann; 1816–1872), deutscher Kaufmann und Politiker
 Dietrich Klävemann (Johann Conrad Diedrich Klaevemann; 1814–1889), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker